Mellis steht für
 Mellis (Suffolk), Ort in der englischen Grafschaft Suffolk

Mellis ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Mellis (* 1991), englischer Fußballspieler
 Werner Mellis (* 1951), deutscher Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker

Siehe auch:
 Melis
 Mellies
 Schloss-Quelle Mellis